Albertville (Frankrijk), een stad in het Franse departement Savoie
Albertville (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Albertville (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Albertville (schip, 1928), een Belgische stoomschip, dat in 1940 tot zinken werd gebracht
Kalemie (voorheen: Albertville), een stad in Congo-Kinshasa